D'une manière générale, le terme de crise a plusieurs acceptions.

En sciences humaines

Religion 

 Crise moderniste
 Crise conciliaire
 Crise iconoclaste

Psychologie

En politique, en économie, en finance, en gestion

Au niveau global

Par secteur économique

En santé, en médecine, en mécanique des fluides 

 Crise (médecine) : manifestation aiguë d'une maladie à l'échelon d'un individu ou d'une population.
 Crise alimentaire, risque pour la santé d’individus, causé par l’ingestion d’aliments toxiques ou infectés ;
 Crise sanitaire, détérioration de la santé d’un nombre significatif d’individus ;
 Crise de traînée, brusque diminution du coefficient de traînée de certains corps (comme la sphère et le cylindre) lors d'une augmentation du Reynolds ;

En démographie, en écologie et en environnement

Titres d'œuvres

Cinéma 

 Crise (Abwege), un film allemand de Georg Wilhelm Pabst sorti en 1928 au cinéma ;
 Crise (Kris), un film suédois d'Ingmar Bergman sorti en 1946 au cinéma ;
 La Crise, un film français de Coline Serreau sorti en 1992 au cinéma.
 Crisis, un film américain de Nicholas Jarecki sorti en 2021.

Littérature 
Essais
 Jean-Pierre Thiollet et Marie-Françoise Guignard,  L'Anti-Crise, 1994. 
 René Guénon, La Crise du monde moderne, 1927. 
 Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne, 1935. 
 Edmund Husserl, La Crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, 1954. 
 John Kenneth Galbraith, La Crise économique de 1929, 1955. 
 Hannah Arendt, La Crise de la culture, 1961. 
 Edgar Morin, Pour une crisologie, 2016 ; Sur la crise, 2020. 
 Julien Gargani, Crises environnementales et crises socio-économiques. 
 Michel Dobry, Sociologie des crises politiques, Presses de la FNSP, 1986. 

Nouvelle 
 Anton Tchekhov, La Crise, 1888. 

Roman pour la jeunesse 
 Kevin J. Anderson, La Crise

Album 

 Crises, un album de Mike Oldfield.

Théâtre 

 Kliniken (Crises), une pièce de théâtre de Lars Norén

Acronymes

Patronyme 

  (1961-), monteur américain de cinéma.

Voir aussi 
 La Crise, rivière française qui coule dans le département de l'Aisne.
 Cindyniques

Notes et références

Outil de recherche 

Patronyme anglais
Acronyme
Homonymie d'acronyme